Kvalifikace ženské dvouhry ve Wimbledonu 2014 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Los se uskutečnil 15. června 2014. Postoupilo z ní dvanáct tenistek po výhrách ve třech kolech.

Hráčky

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Reference 

Wimbledon 2014